

Prénom 
Arkan ou Arcan est un prénom d'origine turque.

 Arkan Simaan (1945-), est un historien des sciences d'origine libanaise.

Localité
 Arkan est une ville de la province de Kerman, Iran.
 Arkan est une ville de la province du Khorasan-e-shomali, Iran.

Pseudonyme 
 Arkan est le pseudonyme du chef de guerre serbe Željko Ražnatović.

Culture
 L'Arkan est une danse populaire houtsoules, Ukraine.
 Arkan est un groupe de metal oriental français.